Fundació Joan Miró, museu d'art modern dedicat a Joan Miró, ubicat a Barcelona
 Fundació Joan Maragall, fundació dedicada a la relació entre cristianisme i cultura a Catalunya